У 2016-тој години су објављене серије бројних видео игара, укључујући и нове наставке за неколико добро признатих франшиза, као што су Battlefield, Crackdown, Danganronpa, Dark Souls, Dead Island, Deus Ex, Digimon, Dishonored, Divinity: Original Sin, Doom, Fable, Far Cry, Final Fantasy, Fire Emblem, Gears of War, Gravity Rush, Halo Wars, Hitman, Homefront, Homeworld, Mafia, Mass Effect, Mirror's Edge, Nier, Persona, Plants vs. Zombies: Garden Warfare, Ratchet & Clank, Shadow Warrior, Sonic the Hedgehog, Star Fox, Star Ocean, Street Fighter, The Legend of Zelda, Total War, Uncharted, XCOM и Zero Escape.

Догађаји

Издања хардвера 
Листа хардвера који се односи на игре објављене у 2016-тој у Северној Америци.

Издања игара 
Листа објављених игара у 2016-тој у Северној Америци.

Платформа видео игара
    3DS
    Nintendo 3DS
    Mac
    Mac OS / OS X
    WiiU
    Wii U
    Droid
    Андроид
    PS3
    PlayStation 3
    Win
    Windows
    iOS
    iOS
    PS4
    PlayStation 4
    X360
    Xbox 360
    Lin
    Линукс
    PSVita
    PlayStation Вита
    XBO
    Xbox One

Јануар-Март

Април-Јун

Јул-Септембар

Октобар-Децембар

Непланирана издања 
Испод се налази листа игара за које је најављено да ће изаћи у 2016-тој у Северној Америци, али још није познат тачан датум објаве или месец.

Отказане игре 
 Not A Hero (PSVita)
 Triad Wars (Win)

Напомене 
 Датум објаве је најављен само за Јапан .
 Западњачка или светска објава претходно регионалних ексклузивних игара.

Референце 

Видео-игре 2016.